«Мастера советского театра и кино» (первоначально выходили две отдельные серии: «Мастера советского театра» и «Мастера советского кино», объединённые затем в одну) — популярная книжная серия, выпускавшаяся издательством «Искусство» в Москве и его отделением в Ленинграде в 1970—1980-е годы. Книги этой серии  посвящены известным артистам театра и кино, выдающимся театральным и кинорежиссёрам.

Формат: 70x90/32 (~113х165 мм); переплёт ледериновый (у выпусков первых лет — бумажная обложка).

Издательство «Искусство» выпускало также другие аналогично оформленные серии: «Мастера советского цирка» и «Мастера советской эстрады».

Книги серии

«Мастера советского театра» 

1971
 

1972
 

  

  

 

1973
 

 

1974

«Мастера советского кино» 
1965
 

1966
 

1967
 

1968
 

 

1969
 

1970
 

1971
 

 

1972
 

 

 

 
 В сборнике рассказывается о творчестве Льва Атаманова, Вахтанга Бахтадзе, Валентины и Зинаиды Брумберг, Ивана Иванова-Вано, Ипполита Лазарчука, Мстислава Пащенко, Владимира Сутеева, Фёдора Хитрука.

1973
 

 
1974
 

1975

«Мастера советского театра и кино» 
1976
 

 

 

 

 

 

1977
 

 

 

 

 

 

1978
 

 

 

 

 

1979
 

 

 

 

 

 

 

1980
 

1981
 

 

 

1982
 

 

1983
  (в пер.)

 

1984
 

1985
 

 

 

1986
 

1987
 

 

 

 

1988

См. также 
 Мастера зарубежного киноискусства
 Театральные имена

Ссылки 
 Книги серии в электронном каталоге 
 
 

Книжные серии литературы о кинематографе
Книжные серии литературы о театре
Книжные серии СССР
Книжные серии издательства «Искусство»
Списки биографий